Ez a lista a Leo és Fred című magyar rajzfilmsorozat epizódjait tartalmazza.

Első évad (1983)

Második évad (1993) 

Televíziós sorozatok epizódlistái
Leo és Fred